Tartakowski ist der Nachname von: 
Wladimir Alexandrowitsch Tartakowski (* 1932), russischer Chemiker
Genndy Tartakovsky (* 1970), Animator